Mansur, Mansour, Manzur o Mansoor (( ) es un nombre árabe masculino. Significa el Vencedor. Puede referirse a:
nombre
 Al-Mansur o Abu Ya'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur (712–775), segundo califa abasí. 
 Abd Rabbuh Mansur al-Hadi (nacido en 1945), militar y político yemení, Presidente desde 2015.
 Abu Mansur Mauhub al-Jawaliqi (1073-1145), gramático árabe.
 Mansur Abdussalam Escudero (1947–2010), médico psiquiatra e islamista español. 
 Mansur Isáyev (nacido en 1986), yudoca ruso-daguestaní.
 Mansur Ushurma (1732–1794), jeque y héroe nacional checheno.
apellido
 Abu Nasr Mansur (960-1036), matemático persa, descubridor del teorema del seno.
 Adli Mahmoud Mansour (nacido en 1945), político y abogado egipcio, presidente interino (2013-2014).
 Ahmad al-Mansur (1549-1603), sultán de la dinastía Saadí. 
 Ajtar Mohamed Mansur mulá (?-20 de mayo de 2016) fue el líder del grupo talibán.
 Bibelot Mansur (nacida en 1978), actriz mexicana.
 Ibn Ahmet Al-Mansur (1135-1181), diplomático andalusí convertido al cristianismo, recordado como san Bernardo de Alcira
 José Eduardo Mansur, dirigente de fútbol argentino.
 Juan Luis Manzur (nacido en 1969), médico y político argentino.

Nombres árabes
Nombres masculinos